HMS Lydiard je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Lydiard (1914) 
 HMS Lydiard (FY177) 

Lydiard